Лоладзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Демико Лоладзе (род. 1936) — грузинский и советский журналист, Почётный гражданин Тбилиси.
 Луарсаб Лоладзе (1914 — неизвестно) — советский футболист, нападающий.
 Лоладзе, Теймураз Николаевич (1920—2000) — академик АН ГрузССР
 Шалва Лоладзе (1916—1945) — советский военнослужащий грузинской национальности, коллаборационист.